Le tournoi de tennis de New Haven 2006 s'est déroulé du 21 au . C'est la .

Faits marquants 
 Nikolay Davydenko remporte son  face à Agustín Calleri.
 En double la paire israélienne Jonathan Erlich/Andy Ram remporte le titre face à la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski. Il s'agit pour tous les deux de leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau Final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de New Haven (WTA 2006) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en août 2006